

Oudemolen est un toponyme néerlandais, signifiant vieux moulin :
 Oudemolen, hameau de la commune de Moerdijk, dans le Brabant-Septentrional
 Oudemolen, village de la commune de Tynaarlo, dans le Drenthe

Voir aussi 
 Oude Molen, hameau de la commune de Deventer, en Overijssel